Фил Харви (полное имя — Филипп Кристофер Хаммонд Харви; ; 29 августа 1976) — бывший менеджер, а также творческий директор британской рок-группы Coldplay.

С 1990 по 1995 год посещал Sherborne School вместе с Крисом Мартином. В школе был одним из лучших учеников, позже изучал античную культуру в Оксфордском университете.

Сотрудничество с Coldplay 
Когда в 1998 году Крис Мартин пожаловался Филу на одного из Камденских промоутеров, который держал группу мертвой хваткой, Харви предложил самим организовать концерт в Dingwalls в Камден-Тауне. Здесь они смогли продать первые 50 копий мини-альбома Safety EP, выпуск которого профинансировал сам Фил, одолжив немного денег у отца (Кристофера Харви) и соседа по комнате в общежитии Оксфорда.. Это послужило началом его карьере менеджера Coldplay. Чтобы продолжать заниматься делами группы, Филу пришлось бросить обучение в университете. Он исполнял обязанности менеджера практически без посторонней помощи, до начала 2001 года, пока объём работы, который обычно требует усилий целой команды людей, не заставил его сделать продолжительную паузу в работе с группой. Позже он признался, что церемония награждений Brit Awards 2001 года стала для него пиком напряжения:

Я чувствовал себя так, как будто уже умер, хотя должен был оказаться на вершине мира. Группа получила награды за Лучшую британскую группу и альбом, но все о чем я мог тогда думать — это как бы мне быстрее добраться до кровати. Два дня спустя мой доктор позвонила мне, чтобы узнать, как я себя чувствую — она боялась что я могу впасть в кому.
 

Хотя менеджером Coldplay на данный момент является Дейв Холмс, Фил до сих пор вовлечен в творческую работу группы. Он также заявлен как пятый член группы на вкладышах альбомов A Rush of Blood to the Head, Viva la Vida or Death and All His Friends, «Prospekt's March», а также на их странице MySpace, где Харви описан как «мудрый, красивый и устрашающий человек, который говорит нам, что делать». Это также было подтверждено на Официальном веб-сайте Coldplay: «Более того, те, кто внимательно изучал обложки альбомов Coldplay, или же их страницу MySpace могли заметить, что Coldplay официально состоит из пяти человек — таинственный мистер Фил Харви образует квинтет». 

Также он появляется в качестве камео в клипе на песню «Life in Technicolor II». Мужчина в кремовом свитере, который держит видеокамеру — это он.

Примечания 

Coldplay